Amatán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amatán, Chiapas, 
 Amatán (kommun), Chiapas, 
 Amatán, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar